Маратхі — індоарійська мова народу маратхі, поширена в індійському штаті Махараштра.
 Маратхі — один з народів Індії, що проживає переважно в штаті Махараштра.
 Імперія Маратха — індуська держава з центром у Західній Індії, що існувала протягом 1674 — 1818 років.